Adam Kreek  – canottiere canadese
Aleksander Kreek – ex pesista estone
Jan de Kreek – ex calciatore olandese
Michel Kreek – ex calciatore olandese